Svojkovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Svojkovice (okres Jihlava)
 Svojkovice (okres Rokycany)